Пëтр Фëдорович Бараков (1858 — 1919, Харьков) — русский учёный-агроном, профессор Ново-Александрийского, а затем Харьковского институтов сельского хозяйства и лесоводства, один из пионеров и организаторов русского сельскохозяйственного опытного дела.

Биография 
Выпускник Петербургского университета. В 1884 году принимал участие в экспедиции В. В. Докучаева по исследованию почв Нижегородской губернии.

В 1886 году организовал Богодуховскую сельскохозяйственную опытную станцию в Орловской губернии. Отчеты о работах, производившихся на станции, были опубликованы в «Трудах Императорского вольного экономического общества» и отдельно («Опыт изучения естественнонаучных основ полеводства в лесостепной области Европейской России» в 1898 году, магистерская диссертация).

С 1889 — заведующий кафедрой агрономии при Новороссийском университете. Принимал активное участие в создании Одесской (1893) и Плотянской опытных станций. Организовал опытные работы по дренажу полей, провëл многолетние лизиметрические наблюдения.

С 1893 принимал участие в особой экспедиции лесного департамента, под руководством В. В. Докучаева, по изысканию способов правильной организации водного и лесного хозяйства в степной полосе, где ему была поручена организация сельскохозяйственного опытного дела.

В 1894—1914 П. Бараков — профессор общего земледелия Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. В 1914 в связи с началом первой мировой войны вместе с институтом был эвакуирован в Харьков, где до своей смерти работал профессором НИИ сельского хозяйства.

Семья 
 Сын — Николай Бараков (1905—1943) — член подпольной организации Молодая гвардия, казненный в Краснодоне.

Избранные научные труды и публикации 

 О поглотительной способности растительно-наземных почв Нижегородской губернии (1887);
 Опыт изучения естественнонаучных основ полеводства в лесостепной области Европейской России (ч. 1, 1898);
 Проект сельскохозяйственных опытов на участках особой экспедиции;
 Детальный проект организации опытных полей на участках экспедиции;
 Курс общего земледелия;
 Развитие сельскохозяйственного опытного дела у нас («Записки ново-александрийского института», за 1908 год);
 Основные задачи наших сельскохозяйственных опытных учреждений («Труды Императорского вольного экономического общества», 1910);
 Стенные таблицы по земледелию, серия I: «Почва и её обработка»;
 Современное положение вопроса о плодородии почвы («Записки ново-александрийского института», за 1905 год);
 Лизиметры и их роль в изучении свойств почвы, обусловливающих её плодородие («Почвоведение», 1908);
 Содержание углекислоты в почвах в различные периоды роста растений («Журнал опытной агрономии», 1910) и другие.

Автор ряда статей и докладов по вопросам опытного дела. Написанный Барановым «Курс общего земледелия» в 2 частях (1-е издание, 1903; 3-е издание, 1916) до середины 1950-х гг. являлся наиболее полным руководством по общему земледелию.

Литература

Ссылки 
 Петр Федорович Бараков
 Бараков Петр Федорович

Учёные Российской империи
Почвоведы Российской империи
Агрономы Российской империи
Педагоги Российской империи
Педагоги Польши
Авторы учебников